Xi Canis Majoris (ξ CMa) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Can Mayor:

 Xi1 Canis Majoris (4 Canis Majoris), estrella azul variable a unos 1400 años luz de la Tierra. 
 Xi2 Canis Majoris (5 Canis Majoris), gigante blanca a 413 años luz.